L'interlignage peut désigner :
 l'interlignage en typographie, opération consistant à interligner ou à modifier l’interligne
 l'interlignage dans le domaine du transport de voyageurs, lorsqu'un véhicule dessert plusieurs lignes au cours de son service